Bagheera – czarna pantera z Księgi dżungli Rudyarda Kiplinga
 Bagheera – rodzaj pająków z rodziny skakunowatych
 Matra Bagheera – samochód sportowy produkowany przez firmę Matra